Municipio de Wisner puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wisner (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Wisner (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Wisner (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.